На овој страници се налази биланс освојених медаља на Летњим олимпијским играма 2020, одржаним у Токију (Јапан) од 23. јула до 8. августа 2021. године.

Табела освајача медаља 
 

<onlyinclude>
{| class="wikitable sortable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 100%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" align="center"
|+ 
! width="30" | Поз.
! width="240" | Земље
! width="40" bgcolor="gold"| 
! width="40" bgcolor="silver"| 
! width="40" bgcolor="CC9966"| 
! width="40" | 
|- align="left" bgcolor="DFDFDF"
! colspan="7"| 
|-
| 1. || align=left|  || 39 || 41 || 33 || 113
|-
| 2. || align=left|  || 38 || 32 || 18 || 88
|- bgcolor="ccccff"
| 3. || align=left|  || 27 || 14 || 17 || 58
|-
| 4. || align=left|  || 22 || 21 || 22 || 65
|-
| 5. || align=left|  || 20 || 28 || 23 || 71
|-
| 6. || align=left|  || 17 || 7 || 22 || 46
|-
| 7. || align=left|  || 10 || 12 || 14 || 36
|-
| 8. || align=left|  || 10 || 12 || 11 || 33
|-
| 9. || align=left|  || 10 || 11 || 16 || 37
|-
| 10. || align=left|  || 10 || 10 || 20 || 40
|-
| 11. || align=left|  || 7 || 6 || 11 || 24
|-
| 12. || align=left|  || 7 || 6 || 8 || 21
|-
| 13. || align=left|  || 7 || 6 || 7 || 20
|-
| 14. || align=left|  || 7 || 3 || 5 || 15
|-
| 15. || align=left|  || 6 || 7 || 7 || 20
|-
| 16. || align=left|  || 6 || 4 || 10 || 20
|-
| 17. || align=left|  || 4 || 5 || 5 || 14
|-
| 18. || align=left|  || 4 || 4 || 3 || 11
|-
| 19. || align=left|  || 4 || 4 || 2 || 10
|-
| 20. || align=left|  || 4 || 2 || 2 || 8
|-
| 21. || align=left|  || 4 || 1 || 4 || 9
|- 
| 22. || align=left|  || 3 || 8 || 6 || 17
|- 
| 23. || align=left|  || 3 || 6 || 0 || 9
|-
| 24. || align=left|  || 3 || 4 || 6 || 13
|-
| 25. || align=left|  || 3 || 4 || 4 || 11
|-
| 26. || align=left|  || 3 || 3 || 2 || 8
|-
| 27. || align=left|  || 3 || 2 || 2 || 7
|-
| 28. || align=left|  || 3 || 1 || 5 || 9
|-
| 29. || align=left|  || 3 || 1 || 3 || 7
|-
| 30. || align=left|  || 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 31. || align=left|  || 3 || 1 || 1 || 5
|-
| 32. || align=left|  || 3 || 0 || 2 || 5
|-
| 33. || align=left|  || 2 || 5 || 1 || 8
|-
| 34. || align=left|  || 2 || 4 || 6 || 12
|-
| 35. || align=left|  || 2 || 2 || 9 || 13
|-
| 36. || align=left|  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 36. || align=left|  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 38. || align=left|  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 39. || align=left|  || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 39. || align=left|  || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 41. || align=left|  || 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 42. || align=left|  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 42. || align=left|  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 44. || align=left|  || 1 || 6 || 12 || 19
|-
| 45. || align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 46. || align=left|  || 1 || 3 || 0 || 4
|-
| 46. || align=left|  || 1 || 3 || 0 || 4
|-
| 48. || align=left|  || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| 49. || align=left|  || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 50. || align=left|  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 50. || align=left|  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 52. || align=left|  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 53. || align=left|  || 1 || 1 || 5 || 7
|-
| 54. || align=left|  || 1 || 1 || 4 || 6
|-
| 55. || align=left|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 56. || align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 56. || align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 58. || align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 59. || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 59. || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 59. || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 59. || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 63. || align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 63. || align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 63. || align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 66. || align=left|  || 0 || 4 || 1 || 5
|-
| 67. || align=left|  || 0 || 3 || 4 || 7
|-
| 68. || align=left|  || 0 || 3 || 2 || 5
|-
| 69. || align=left|  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 70. || align=left|  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 71. || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 72. || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 72. || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 74. || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 74. || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 74. || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 83. || align=left|  || 0 || 0 || 8 || 8
|-
| 84. || align=left|  || 0 || 0 || 4 || 4
|-
| 85. || align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 86. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Укупно: 93 НОК || 340 || 338 || 402 || 1.080
|}

Види још 

 Вечна табела свих олимпијских игара

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт ЛОИ 2020. 

Летње олимпијске игре 2020.